Бонмазо́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Ланнемезан. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65096.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 110 км юго-западнее Тулузы, в 22 км к юго-востоку от Тарба.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 83 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 52 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 35 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 67,3 %, в 1999 году было 80,5 %). Из 35 активных жителей работали 33 человека (20 мужчин и 13 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 17 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Аббатство Эскаладьё (XII век). Исторический памятник с 1938 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи